Las siglas BBB pueden referirse a:

 El Bizkai Buru Batzar, la ejecutiva vizcaína del Partido Nacionalista Vasco.
 El Club Basket Bilbao Berri, equipo de baloncesto de Bilbao (País Vasco, España).
 Big Brother Brasil, la versión brasileña del reality show Big Brother.
 Black Blood Brothers, una serie japonesa de anime.
Bakugan Battle Brawlers, una serie japonesa de anime.
 Bad Boys Blue, un grupo musical formado en Colonia (Alemania).
 Brad Delson, cuyo nombre artístico es Big Bad Brad, guitarrista líder del grupo musical Linkin Park.
 Bam Bam Bigelow, un luchador profesional estadounidense de lucha libre.